Ахильгов — фамилия; имеет женскую форму Ахильгова. Известные носители:
 Ахильгов, Абдулхамид Хусейнович (род. 1980) — российский футболист, тренер.
 Ахильгов, Микаил Туганович (1958—2003) — ингушский писатель.